Expect No Mercy – album szkockiej grupy rockowej Nazareth, wydany w listopadzie 1977 roku.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Dan McCafferty – wokal
 Darrell Sweet – perkusja
 Pete Agnew – bas, gitara, pianino
 Manny Charlton – gitara

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Nazareth
Albumy A&M Records